Кањада Бланка има више значења:

 Кањада Бланка (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кањада Бланка (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кањада Бланка (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику